Ел Пирата има више значења:

 Ел Пирата (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пирата (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пирата (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику